Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2016 war das 7. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 19. Juni 2016 in Rosmalen statt. Diese EM wurde als 1. Ladies Cup Dreiband ausgetragen. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2015/16.

Geschichte 
Ungeschlagen wurde die Niederländerin Therese Klompenhouwer zum siebten Mal Europameisterin im Dreiband. Im Finale siegte sie gegen Gülşen Degener mit 30:16 in 20 Aufnahmen. Dritte wurden Karina Jetten und Güzin Müjde Karakasli.

Modus 

Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier 4er-Gruppen im Round Robin-Modus mit Nachstoß. Die Partiedistanz betrug in der Vorrunde 25 Punkte oder 40 Aufnahmen. Die zwei Gruppenbesten je Gruppe kamen in die Knock-out-Runde. Hier wurde bis 30 Punkte oder 40 Aufnahmen gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.
Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde 

(*) Samira Mölzer trat im Spiel  gegen Gülşen Degener nicht an und wurde mit 0:2 Matchpunkten gewertet.

KO-Runde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2016
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in ’s-Hertogenbosch